L'Équipage est un roman de l'écrivain français Joseph Kessel.
 L'Équipage est un film français de Maurice Tourneur adapté du roman (1928).
 L'Équipage est un film français d'Anatole Litvak adapté du roman (1935).
 L'Équipage est un téléfilm français d'André Michel adapté du roman (1978).
 L'Équipage est un film russe d'Alexandre Mitta (1980).